

Вовчин — село у Кам'янецькому районі Берестейської області
 Вовчин — озеро у Мядельському районі Мінської області

Див. також 
 Волчин (значення)